

Források 
 www.world-gazetteer.com

 
Települések listái országok szerint
Városok országok szerint